Дискографията на италианския рок изпълнител и автор на песни Васко Роси започва от 1978 г. и към август 2022 г. обхваща 34 официални албума, от които 18 студийни, 11 концертни и 5 компилации. Освен това Роси издава сингли, без да ги включва в официалните албуми, както и DVD с видеоклипове на песните си или със записи на концерти.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Сборни албуми

Миниалбуми

Бокс-сетове

Сингли

Компилации 
Има много компилации, публикувани преди всичко с лейбъла Карозело, който, за разлика от предишните лейбъли, които напълно отчуждават каталозите дори от самата Карозело, преотстъпва използването на каталога, като същевременно запазва съвместните права за издаване на първите албуми на певеца, както и от групата Сони Би Ем Джи (за песните от 1982 до 1989 г.). Тези компилации, макар и напълно законни, за разлика от други, поддържани и популяризирани от изпълнителя, не са нито албуми на живо, нито с непубликувано съдържание, а прости компилации, създавани често, за да се използва движещият ефект от продажбите на новите албуми на певеца.

 1984 - Vasco Rossi
 1984 - Va bene
 1985 - Le canzoni d'amore di Vasco Rossi
 1988 - Gli slogans di Blasco
 1988 - Bravo Vasco
 1991 - Viaggiando
 1993 - Voglio proprio esagerare 1(FMA Records)
 1994 - Voglio proprio esagerare 2 (Fonit Cetra)
 1995 - Vita spericolata
 1997 - Sensazioni forti
 1998 - Siamo solo noi...
 1999 - Vasco Rossi - Primo Piano vol.1
 1999 - Vasco - I miti musica - vol.1
 1999 - Sarà migliore
 2000 - Vasco Rossi - Primo Piano vol.2
 2000 - Vasco - I miti musica - vol.2
 2001 - Vasco Rossi - Gli anni Ottanta
 2003 - Live Tracks
 2003 - Vasco Rossi
 2003 - Vasco Rossi - I numeri 1
 2003 - Vasco Rossi - I grandi successi
 2003 - Sarà migliore (doppio CD)
 2004 - Il meglio di Vasco Rossi
 2005 - Canzoni al massimo
 2006 - Ti amo
 2006 - Tutto Vasco  Платинен (2014)  50 000+
 2006 - The Platinum Collection  Платинен (2013) 60 000+
 2007 - Sensazioni forti
 2016 - VascoNonStop
През 1994 г. Фонит Четра издава Voglio proprio esagerare vol.2 (vol. 1, двойно CD, излиза 1 год. по-рано с лейбъла FMA), съдържащ ремиксирани версии на Splendida giornata и Non mi va, издадени за пръв път на CD. Поради неясна рекламна кампания, сочеща двете парчета като „неиздавани“, Роси кара да се изземат копията на дисковете от магазините.

Компилацията Le canzoni d'amore di Vasco Rossi има особена история: излиза през 1985 г. заедно с новия албум на Васко Cosa succede in città. Певецът започва да се притеснява, че феновете няма да разберат кой е новият албум и така публично съветва да не купуват Le canzoni d'amore di Vasco Rossi.

Песни на Васко Роси

Музикални парчета на Васко Роси

Автор на песни за други изпълнители

Видеография

Видеоалбуми 

 2002 - Tracks VHS и DVD
 2005 - È solo un rock'n'roll show DVD

Концертни видеа 

 1987 - Vasco Rossi Live '87 VHS
 1990 - Fronte del palco live 90 VHS и DVD
 1994 - Gli spari sopra tour VHS и DVD
 1999 - Rewind VHS и DVD
 2003 - Vasco Rossi @ S.Siro 03 VHS и DVD
 2005 - Buoni o cattivi Live Anthology 04.05 DVD
 2007 - Vasco@Olimpico.07 DVD
 2009 - Il mondo che vorrei live 2008 DVD и Blu-Ray
 2009 - Un gran bel film tour 1996 DVD
 2012 - Live Kom 011: The Complete Edition DVD
 2016 - Tutto in una notte - Live Kom 015 DVD и Blu Ray
 2017 - Vasco Modena Park версия Deluxe Edition 2 DVD и Blu Ray, 45 оборота "Colpa d'Alfredo" 3 CD плакат и фото книга; версия deluxe 3 CD, 2 DVD и 1 BluRray; версия standard 3 CD и 2 DVD
 2019 - VascoNonStop Live версия Deluxe Edition 2 CD, 2 DVD и 1 Blu Ray

Видеоклипове

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Васко Роси на официалната му уеб страница
 Дискография на Васко Роси на Allmusic
 Дискография на Васко Роси на Discogs
 Архив сертификати FIMI (след 2009 г.)

Дискографии на италиански изпълнители